Шереш — фамилия. Известные носители:
 Шереш, Лайош (род. 1973) — венгерский шахматист, гроссмейстер (2003).
 Шереш, Режё (1899—1968) — венгерский пианист и композитор еврейского происхождения.
 Йожеф Коте Шёрёш (1927—1959) — венгерский цыган, слесарь, ремесленник, музыкант, активный участник восстания 1956 года.